Sture Johansson kan avse bland andra:

 Sture Johansson (1928–2017), svensk arkitekt
 Sture Johansson (1939–2021), svensk författare och medium